El Club de Exploraciones de México, Asociación Civil es una organización deportiva no lucrativa que tiene por objetivo conocer las bellezas naturales del país y del extranjero mediante el excursionismo, primordialmente a pie, pero sin excluir otros medios.
Fue fundado por el Sr. Otis McAllister y un grupo de entusiastas compañeros en el mes de marzo de 1922.

El CEMAC, como también se le conoce, es el decano del excursionismo organizado en México, durante más de 90 años ha ganado prestigio tanto en México como en el extranjero. Sigue los principios de igualdad y fraternidad, no aceptando distinción alguna de raza, sexo, edad, nacionalidad, estado civil, nivel económico, afiliación política o creencia religiosa, y solo exige moralidad y buenos modales entre sus asociados y entre la institución y otras afines.

Este Club posee 11 secciones. La Casa Club está en la CDMX y cuenta también como representaciones en distintos Entidades del País. En conjunto cuenta con más de 1000 socios y realiza más de 20 excursiones cada fin de semana. Los socios del CEMAC han excursionado por los 5 continentes y han conquistado cimas importantes a nivel mundial.

Las principales disciplinas que se practican en el CEMAC son: media montaña, alta montaña, carrera de montaña, campismo, excursiones turísticas e infantiles, espeleología, escalada en roca, ciclismo, barranquismo, cañonismo, entre otras. 

El CEMAC programa varios cursos al año, donde sus socios e invitados pueden aprender y practicar las diferentes disciplinas del montañismo.

Secciones foráneas 
El CEMAC cuenta con diversas secciones foráneas además de representaciones a lo largo de México, las cuales son autónomas y sólo se les pide acatar los principios fundamentales del CEMAC.

Las secciones existentes actualmente son:
CEMAC Guadalajara
CEMAC Miahuatlán
CEMAC Monterrey
CEMAC Oaxaca
CEMAC Puebla
CEMAC Querétaro
CEMAC Tehuacán
CEMAC Toluca
CEMAC Veracruz
CEMAC Xalapa
CEMAC Banderilla

Véase también 
Excursionismo
Roberto Mangas

Enlaces externos 

Sierra club (en inglés)

Excursionismo